О́рлинское — село на Украине, в Великоновосёлковском районе Донецкой области. Подчиняется Старомлиновской сельской раде.

География 
Село расположено на границе Донецкой и Запорожской областей, в 26 километрах от районного центра Великая Новосёлка и в 108 километрах западнее областного центра города Донецк. В селе всего одна улица — ул. Космонавтов, нумерация домов возрастает с юга на север. Достопримечательностями села Орлинское являются ботанический заказник местного значения Балка Орлинская и ставок с солёной водой.

История 
Село было основано в 1868 году (в других источниках, в качестве года основания указывается 1870 год) лютеранскими поселенцами из мариупольских немецких колоний. До 1917 года носило название Эйгенфельд (также Айгенфельд, ), относилось к Екатеринославской губернии, Мариупольского уезда, Майорской (Романовской, Людвигстальской) волости. Лютеранский приход Людвигсталь (). Площадь села, по данным от 1911 года, составляла 2100 десятин.

Население 
 1897 год — 170 чел.
 1905 год — 79 чел.
 1911 год — 230 чел.
 1919 год — 243 чел.
 2007 год — 173 чел.

Ссылки 
 Село Орлинское на WikiMapia
 
 Long German Russian Village List (D. Wahl)
 An Elementary Tutorial on German-Russian History: an Enhanced (Black Sea German) Time Line
 
 Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населённых пунктов в СССР (УКРАИНСКАЯ ССР)
 Учётная карточка села Орлинское на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Великоновосёлковского района